Stati Uniti d'America
Lohrville – città della Contea di Calhoun, Iowa
Lohrville – villaggio della Contea di Waushara, Wisconsin